В Википедии есть статьи о других людях с таким именем и фамилией — см. 
Уи́льям Уи́тни (; ) — американский кино- и телережиссёр, менее известен как актёр, монтажёр и сценарист; написал две книги: Trigger Remembered (1989) и In a Door, Into a Fight, Out a Door, Into a Chase (1995).

Биография 
Уильям Нуэльсен Уитни родился 15 мая 1915 года в городе Лотон (штат Оклахома, США). Когда мальчику было четыре года, его отец умер, и Уильяма усыновил его дядя, военный капитан, служивший в форте «Сэм Хьюстон». Сводный брат Уильяма, кинопродюсер  (1898—1960), с юности приобщил его к кинематографу, в частности, дал ему целых три эпизодические роли (без указания в титрах) в киносериале «» (1933). Провалив экзамены в Военно-морскую академию, Уитни решил посвятить себя кино и начал работу на киностудии . Поначалу он был посыльным, уборщиком, электриком, ассистентом монтажёров и сценаристов, а с 1937 года стал самостоятельно режиссировать кинофильмы и киносериалы. Именно на этом поприще Уитни и преуспел: за свою карьеру длиной 45 лет (1937—1982) он стал режиссёром 144 фильмов и сериалов (большинство из них — вестерны категории B). Известен тем, что намного улучшил динамику экранных драк, во многом ориентируясь на хореографический подход к подобным сценам известного режиссёра Басби Беркли (например, он разбивал драку на короткие сегменты, менял ракурсы камеры и включал крупные планы).

Во время Второй мировой войны служил в подразделении боевых операторов Корпуса морской пехоты в звании лейтенанта, поэтому с 1943 по 1946 год не снял ни одного фильма.

Уильям Уитни скончался 17 марта 2002 года в городе Джэксон (Калифорния) от инсульта. Вскоре после смерти был награждён премией «Золотая бутса».

Квентин Тарантино: «Уильям Уитни был убеждён, что не существует ни одной сцены, которую нельзя было бы улучшить с помощью кулачного боя».

Личная жизнь
Уильям Уитни был женат дважды:
 , киноактриса (1915—1973). Брак заключён 4 апреля 1938 года и продолжался 35 лет до самой смерти супруги 7 мая 1973 года. От брака остался сын Джон.
 Беверли Дж. Восберг, мексиканка. Брак заключён 29 октября 1977 года и продолжался почти четверть века до самой смерти Уитни  17 марта 2002 года. Детей не было.

Избранная фильмография

Кинорежиссёр 
Кинофильмы
 1947 —  / Bells of San Angelo
 1947 —  / Springtime in the Sierras
 1948 —  / Under California Stars
 1950 —  / Bells of Coronado
 1950 —  / Twilight in the Sierras
 1950 —  / Sunset in the West
 1955 —  / The Last Command — second unit director, в титрах не указан
 1955 —  / Santa Fe Passage
 1955 — Город теней / City of Shadows
 1956 —  / Stranger at My Door
 1956 —  / A Strange Adventure
 1958 —  / The Cool and the Crazy
 1958 — История Бонни Паркер / The Bonnie Parker Story
 1961 —  / Master of the World
 1962 —  / Mr. Hobbs Takes a Vacation — second unit director
 1964 — Марни / Marnie — second unit director, в титрах не указан
 1964 —  / Apache Rifles
 1965 — Девочки на пляже / The Girls on the Beach
 1967 —  / 40 Guns to Apache Pass
 1973 —  / I Escaped from Devil's Island
 1975 — ? / Darktown Strutters

Киносериалы
 1934 —  / The Law of the Wild — ассистент, в титрах не указан
 1935 —  / The Phantom Empire — ассистент, в титрах не указан
 1936 —  / The Vigilantes Are Coming — ассистент: second unit, в титрах не указан
 1937 —  / Dick Tracy — second unit director, в титрах не указан
 1937 —  / The Painted Stallion
 1937 —  / S.O.S. Coast Guard
 1937 —  / Zorro Rides Again
 1938 —  / The Lone Ranger
 1938 —  / The Fighting Devil Dogs
 1938 —  / Dick Tracy Returns
 1938 —  / Hawk of the Wilderness
 1939 —  / The Lone Ranger Rides Again
 1939 —  / Daredevils of the Red Circle
 1939 —  / Dick Tracy's G-Men
 1939 —  / Zorro's Fighting Legion
 1940 —  / Drums of Fu Manchu
 1940 —  / Adventures of Red Ryder
 1940 —  / King of the Royal Mounted
 1940 — Таинственный доктор Сатана / Mysterious Doctor Satan
 1941 — Приключения Капитана Марвела / Adventures of Captain Marvel
 1941 —  / Jungle Girl
 1941 —  / King of the Texas Rangers
 1941 —  1942 — Спай Смэшер / Spy Smasher 1942 —  / Perils of Nyoka 1942 —  / King of the Mounties 1943 —  / G-Men vs. the Black Dragon 1946 —  / The Crimson Ghost Телережиссёр 
 1954—1955 —  / Stories of the Century (30 эпизодов)
 1958—1960 —  / Zorro ()
 1959 — Лесси / Lassie (эпизод )
 1959 —  / Sky King (4 эпизода)
 1959 —  / Rescue 8 (3 эпизода)
 1959 —  / State Trooper (8 эпизодов)
 1959 —  / Mike Hammer (13 эпизодов)
 1959—1960 —  / Riverboat (7 эпизодов)
 1959, 1962—1963, 1965 —  / Wagon Train ()
 1960 —  / M Squad (эпизод )
 1960 —  / Disneyland (2 эпизода)
 1961 —  / The Tall Man (4 эпизода)
 1961—1962 —  / Tales of Wells Fargo ()
 1961—1962, 1964—1967 — Бонанза / Bonanza ()
 1962—1966, 1969 —  / The Virginian ()
 1963 —  / Laramie (2 эпизода)
 1964 — Час Альфреда Хичкока / The Alfred Hitchcock Hour (эпизод )
 1965 —  / The Wild Wild West ()
 1966 —  / Branded (4 эпизода)
 1966 —  / Doctor Satan's Robot 1966 —  / Cyclotrode "X" 1966 —  / Black Dragon of Manzanar 1966—1967 —  / Laredo (7 эпизодов)
 1966—1967 —  / Daniel Boone ()
 1967 —  / Hondo (3 эпизода)
 1967—1968 —  / Tarzan (6 эпизодов)
 1967—1968 —  / The High Chaparral ()

 Актёр 
 1933 —  / Fighting with Kit Carson — три разные эпизодические роли (в титрах не указан)
 1936 —  / The Vigilantes Are Coming — казак (в титрах не указан)
 1951 —  / The Wild Blue Yonder — генерал Кёртис ЛеМэй

 Прочие работы 
 1935 —  / The Miracle Rider — ассистент монтажёра (в титрах не указан)
 1935 —  / The Singing Vagabond — сценарист (в титрах не указан)
 1936 —  / Darkest Africa — script supervisor (в титрах не указан)
 1936 —  / Red River Valley — script supervisor (в титрах не указан)
 1936 —  / The Vigilantes Are Coming — script clerk (в титрах не указан)
 1936 —  / Robinson Crusoe of Clipper Island — монтажёр
 1937 —  / Dick Tracy'' — монтажёр

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Уильяма Уитни

Умершие от инсульта